El término «Bandera de Magdalena» puede refierirse a:

Banderas

En Argentina 
 Bandera del partido de Magdalena.

En Bolivia 
 Bandera del municipio de Magdalena.

En Colombia 
 Bandera del departamento de Magdalena.

En México 
 Bandera del municipio Magdalena (Jalisco).
 Bandera del municipio Magdalena (Veracruz).
 Bandera del municipio Magdalena (Sonora).

En Perú 
 Bandera del distrito de Magdalena del Mar.
 Bandera del distrito de Magdalena (Amazonas).
 Bandera del distrito de Magdalena (Cajamarca).